Шаннон:

Топонимы 
 Шаннон — город в Ирландии.
  — город в Новой Зеландии.
 Шаннон — остров у восточного побережья Гренландии.
 Шаннон — самая крупная река в Ирландии.

Другое 
 Шаннон — международный аэропорт в Ирландии.
«Шаннон» (1806) — фрегат Королевского флота Великобритании.

См. также 
 Шеннон